Enfants rouges peut désigner  :
 L’ancien Hospice des Enfants-Rouges  qui était situé sur le territoire de l'actuel 3ème arrondissement de Paris qui a donné son nom :
 à l’ancienne rue des Enfants-Rouges  tronçon de l’actuelle rue des Archives
 au Quartier des Enfants-Rouges
 au Marché des Enfants-Rouges
 aux éditions Les Enfants Rouges.